Правительство Мишеля () — кабинет министров премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, действовавший с 11 октября 2014 по 9 декабря 2018 года. Правительство было утверждено королём Бельгии Филиппом 11 октября 2014 года и представляло собой правоцентристскую коалицию четырёх партий: «Новый фламандский альянс», «Христианские демократы и фламандцы», «Открытые фламандские либералы и демократы» и «Реформаторское движение». В связи с тем, что в символике эти партий присутствуют жёлтые и синие цвета, правительство называлось «шведской коалицией».

История 
После парламентских выборов 2014 года и невозможности Бартом Де Вевером со своей партией «Новый фламандский альянс» в одиночку , 27 июня король Бельгии Филипп поручил эту задачу Мишелю и лидеру партии «Христианские демократы и фламандцы» . 7 октября между партиями «Новый фламандский альянс», «Христианские демократы и фламандцы», «Открытые фламандские либералы и демократы» и «Реформаторское движение» было подписано  о создании правоцентристского коалиционного правительства во главе с Мишелем. 11 октября король Филипп официально привёл Шарля Мишеля к присяге на пост премьер-министра Бельгии вместе с четырнадцатью министрами и четырьмя государственными секретарями нового правительства. Предыдущий премьер от Социалистической партии Элио ди Рупо передал ключи от резиденции на  и пожелал Мишелю удачи, но отметил, что «это правительство будет просить работников работать больше, чтобы заработать на них и принесёт большую боль гражданам, будучи экономически неэффективным», а «Реформаторское движение обмануло франкоязычных избирателей».

7 ноября в центре Брюсселя прошла мирная демонстрация, собравшая около 100 тысяч человек, включая металлургов, портовых грузчиков и преподавателей, вследствие чего ставшая одной из самых многочисленных в Бельгии после Второй мировой войны. Протестующие выступали против режима жёсткой экономии и намерений правительства поднять пенсионный возраст, заморозить зарплаты, сократить финансирование государственных учреждений, программ здравоохранения и социального обеспечения, однако вскоре демонстрация вылилась в столкновения с полицией и беспорядки. Протестующие подожгли несколько машин, переворачивали автомобили, бросали камни и файеры в полицейских, в результате чего пострадали 14 человек. 22 декабря, во время выступления Шарля Мишеля перед предпринимателями в городе Намюр, четыре женщины, одетые в чёрные майки и с частично закрытыми лицами, с криками «Долой жесткую экономию!», «Мишель, убирайся!», бросили в него национальное блюдо — картошку фри с майонезом. Несмотря на это, Мишель воспринял происшедшее с улыбкой, сменил рубашку и галстук и продолжил выступление, а его представитель сказал, что не будет выдвигать против протестующих никаких обвинений, но всё же они были задержаны полицией. В то же время, Мишель и члены его семьи в течение нескольких дней получали анонимные письма с пулями и смертельными угрозами, в связи с чем, были предприняты усиленные меры по охране премьер-министра и его окружения.

18 июня, отвечая на вопрос депутата от партии «Новый фламандский альянс» , на заседании Палаты представителей, Мишель от имени правительства Бельгии сказал, что события 1915 года «должны рассматриваться как геноцид», совершённый по отношению к армянам. Ранее, 21 мая в интервью «RTBF» Мишель уже признал геноцид армян. После этого, де Робер, ранее подготовивший проект резолюции по случаю годовщины геноцида, отметил, что в лице Мишеля получил большую поддержку своей инициативы, а лидер партии «Гуманистический демократический центр»  сказал, что «это признание бельгийского правительства является шагом, который должен привести к тому, что вся Бельгия однозначно признает этот геноцид».

Должности

Примечания 

Правительство Бельгии
Политика Бельгии
Государственное устройство Бельгии
Коалиционные правительства
Созданные в 2014 году в Бельгии
Правительства Бельгии
Мишель